Duitsland
 Station Barendrecht